Wolfius ist der Familienname folgender Personen:

 Hieronymus Wolf (1516–1580), deutscher Humanist und Philologe
 Johann Wolf (Theologe, 1653) (1653–1695), deutscher lutherischer Theologe, zuletzt Hauptpastor in Hamburg
 Michael Wolf (Philosoph) (1584–1623), deutscher Mathematiker, Physiker, Logiker und Metaphysiker
 Philipp Jakob Wolf (1604–1681), deutscher Jurist und Professor an der Universität Frankfurt/Oder